Bachofer ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Bachofer (* 1942), deutscher Kommunalpolitiker
 Bernd Bachofer (* 1967), deutscher Koch, Kochbuchautor und Fernsehkoch
 Wolfgang Bachofer (1928–2003), deutscher Germanist
Siehe auch:
 Bachhofer
 Bachofen